2 miejscowości w Polsce: 
 Cychry – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy 
 Cychry – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno